ZALA

 ZALA — торговая марка Белтелеком для предоставления услуг интерактивного телевидения IP-TV.
 ZALA — семейство беспилотных летательных аппаратов.
 ZALA 421-02X — беспилотный летательный вертолет, является улучшенной версией предыдущей модели ZALA 421-02.
 ZALA 421-04M — российский беспилотный летательный аппарат.
 ZALA 421-06 — беспилотный вертолёт компании «Беспилотные системы» (Ижевск).
 ZALA 421-08 — сверхмалый беспилотный летательный аппарат.
 ZALA 421-16 — беспилотный самолет.
 ZALA 421-16EM — беспилотный самолет среднего радиуса действия.
 ZALA 421-20 — беспилотный самолет большого радиуса действия (до 120 км).
 ZALA 421-21 — малогабаритный беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки малого радиуса действия.
 ZALA 421-22 — малогабаритный беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки среднего радиуса действия.
 ZALA 421-23 — многоцелевой беспилотный летательный вертолет.